Населені пункти в Чехії:

 Клокочі (Семіли)
 Клокочі (Пршеров)